Pani steht für:
 Pani, eine Bezeichnung der Pawnee, ein Indianer-Stamm der Caddo-Sprache
 Pani (Zeitschrift), eine polnische Zeitschrift

Pani ist der Familienname folgender Personen:

 Beatrice Alli-Pani (* 1932), Schweizer Sängerin, Chorleiterin und Komponistin
 Jack Pani (* 1946), französischer Weitspringer
 Knut Pani (* 1956), mexikanischer Maler und Bildhauer
 Mario Pani Darqui (1911–1993), mexikanischer Architekt und Stadtplaner
 Nicole Pani (* 1948), französische Sprinterin

PANI steht als Abkürzung für:

 Polyanilin, ein Polymer und organischer Halbleiter
 Flughafen Aniak, Flughafen in Alaska
 PANI Projection and Lighting, einen österreichischen Hersteller von Bühnen- und Architekturprojektoren

Siehe auch:
 PANI
 Panis
 Panni
 Pany (Begriffsklärung)

Abkürzung